

Гемпфілд Тауншип — селище в окрузі Мерсер, штат Пенсільванія
 Гемпфілд Тауншип — селище в окрузі Вестморленд, штат Пенсильванія